Måsaholm kan syfta på följande platser:

Finland 

 Mossasholmen, halvö, Österbotten, 
 Mossaholmen (ö i Nyland, Raseborg, lat 60,01, long 24,04), 

Robotskapade Finlandförgreningar